

Codici 
 TGZ – codice aeroportuale IATA della base aerea di Tuxla Gutierrez (Messico)

Informatica 
 .tgz  – estensione di file archiviati con tar e in seguito compressi con gzip